Geden ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Shenington Geden (1857–1936), US-amerikanischer Religionswissenschaftler
 Oliver Geden (* 1971), deutscher Sozialwissenschaftler